Le nom Daniel Dubois est porté par :
 Daniel Dubois (1944-2001), un joueur de rugby à XV international français ;
 Daniel Dubois (né en 1944), historien, spécialiste des Indiens d'Amérique ;
 Daniel Dubois (1952-), sénateur de la Somme et ancien maire d'Oneux.
 Daniel Dubois (1997-), boxeur poids lourds
 Daniel Dubois, membre de la troupe de théâtre d’Armand Gatti dans les années 60 et 70.

Voir aussi